EMN se puede referir a:

Multinacional.
Escuela de Negocios de Normandía (EM Normandie (in French)).